Александр Фесенко:
 Фесенко, Александр Ксенофонтович (1885—1938) — советский партийный деятель.
 Фесенко, Александр Сергеевич (1912—?) — советский футболист.